Натуральне число 1417
 1417 рік до нашої ери
 1417 рік нашої ери